Чемпіонкою 2011 року була Саманта Стосур.

Сіяні гравці 

  Вікторія Азаренко (півфінал)
  Агнешка Радванська (4 коло)
  Марія Шарапова (півфінал)
  Серена Вільямс (чемпіонка)
  Петра Квітова (4 коло)
  Анджелік Кербер (4 коло)
  Саманта Стосур (чвертьфінал)
  Каролін Возняцкі (1 коло)
  Лі На (3 коло)
  Сара Еррані (півфінал)
  Маріон Бартолі (чвертьфінал)
  Ана Іванович (чвертьфінал)
  Домініка Цибулкова (3 коло)
  Марія Кириленко (3 коло)
  Луціє Шафарова (3 коло)
  Сабіне Лісіцкі (1 коло)

<ol start="17">
 Анастасія Павлюченкова  (2 коло)
 Юлія Ґерґес (1 коло)
 Надія Петрова (4 коло)
 Роберта Вінчі (чвертьфінал)
 Крістіна Макгейл  (1 коло)
 Франческа Ск'явоне  (1 коло)
 Кім Клейстерс  (2 коло)
 Клара Закопалова (1 коло)
 Яніна Вікмаєр (2 коло)
 Моніка Нікулеску (1 коло)
 Анабель Медіна Ґарріґес (1 коло)
 Чжен Цзє (3 коло)
 Таміра Пашек (1 коло) 
 Єлена Янкович (3 коло)
 Варвара Лепченко (3 коло)
 Пен Шуай (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня частина

Секція 5 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= К Возняцкі
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І-К Беґу
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Солер Еспіноса
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А Кудрявцева
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ц Піронкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Джорджі 
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Моріта
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= М Нікулеску 
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Ф Ск'явоне 
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Стівенс
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Т Малек
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Дате-Крум 
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Арвідссон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Е Світоліна
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= А Іванович
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= І-К Беґу
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2012 у тенісі